1. Division austriacka w piłce nożnej (1976/1977) była 66. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. Tytułu nie obroniła drużyna Austria Wiedeń/Wiener AC. Nowym mistrzem Austrii został zespół Wacker Innsbruck.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1976 w piłce nożnej
1977 w piłce nożnej
1976 w Austrii
1977 w Austrii